Такмичење у дисциплини бацање кугле у женској конкуренцији на Европском првенству у атлетици 2009. у Торину одржано је у 6. марта.

Титулу освојену на Европском првенству у Бирмингему 2007. бранила је Асунта Лењанте из Италије.

Земље учеснице 
Учествовало је 13 такмичарки из 8 земаља.

Рекорди

Најбољи европски резултати у 2009. години 
Десет најбољих европских бацачица кугле у дворани 20109 године до почетка првенства (6. марта 2009), имале су следећи пласман на европској и светској ранг листи. (СРЛ)

{| class="wikitable"
|-
| 1. ||Анка Хелтне|| ||19,54||7. фебруар||2. СРЛ
|-
| 2.||Асунта Лењанте||  ||18,85||21. фебруар|| 3. СРЛ 
|-
| 3.|| Ана Авдејева||  ||18,74||14. фебруарр|| 5. СРЛ
|-
| 4.|| Надин Клајнерт|| ||18,65 ||27. фебруар||7. СРЛ
|-
| 5.|| Кјара Роза || ||18,48||19. фебруар||9. СРЛ 
|-
| 6.|| Лоранс Манфреди || ||18,08||20. фебруар||11. СРЛ
|-
| 7. || Маријам Керкишвили || ||17,94||1. март||12. СРЛ
|-
| 8.|| Ирина Тарасова || ||17,61 ||17. фебруар ||14. СРЛ
|-
| 9.|| Вера Јепимашкос|| ||19,25||17. јануар || 16. СРЛ 
|-
| 10.|| Магдалена Собјешек|| ||18,65 ||27. фебруар||9. СРЛ
|}
Такмичарке чија су имена подебљана учествовале су на ЕП.

 Освајачи медаља 

 Резултати 
 Квалификације 
Квалификациона норма за улазак у финаче износила 18,00 метара. Норму је испунило 7 бацачица кугле (КВ), а осма се квалификовала на основу постикнутог резултата (кв). Подебљани лични рекорди су и национални рекорди земље коју такмичар представља'''

Финале 
Финале је одржано истог дана када и квалификације.

Укупни биланс медаља у бацању кугле за жене после 30. Европског првенства у дворани 1970—2009.

Биланс медаља, жене

Биланс медаља, појединачно 
У овој табели су бацачице кугле које су освојиле најмање 2 медаље.

Види још 
 Освајачи медаља на европским првенствима у атлетици у дворани — бацање кугле за жене
 Развој рекорда европских првенстава у атлетици у дворани — бацање кугле за жене

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултасти ЕП 2009. ЕАА
 Kompletni rezultati EPd 2009. Kompletni rezultati maik-richter.de

Европско првенство у атлетици у дворани 2009.
Бацање кугле на Европском првенству у атлетици у дворани